Burg Rosenthal steht für:
 Burg Rosenthal (Hessen), abgebrochene Stadtburg in der Kernstadt von Rosenthal im nordhessischen Landkreis Waldeck-Frankenberg
 Burg Rosenthal (Peine), Burgreste im Ortsteil Rosenthal der Stadt Peine in Niedersachsen

Siehe auch:
 Burg Rožmitál (deutsch Burg Rosental), in der Stadt Rožmitál pod Třemšínem im tschechischen Okres Příbram
 Schloss Rosenthal